Duboko (Ljubovija), een plaats in de Servische gemeente Ljubovija
 Duboko (Novi Travnik), een plaats in de gemeente Novi Travnik in Bosnië-Herzegovina
 Duboko (Užice), een plaats in de Servische gemeente Užice